Di seguito una lista di asteroidi dal numero 211001 al 212000 con data di scoperta e scopritore.

211001-211100 

|-
| 211001 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211002 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211003 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211004 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211005 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211006 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211007 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211008 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211009 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211010 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 211011 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211012 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211013 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211014 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211015 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211016 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211017 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 211018 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 211019 - ||  || 19 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 211020 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 211021 Johnpercin ||  || 18 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211022 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211023 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211024 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211025 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 211026 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211027 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211028 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211029 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211030 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211031 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211032 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211033 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211034 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 211035 - ||  || 6 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 211036 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 211037 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 211038 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211039 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211040 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 211041 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 211042 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211043 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211044 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211045 - ||  || 12 febbraio 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 211046 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211047 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211048 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 211049 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211050 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211051 - ||  || 12 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211052 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211053 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211054 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211055 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211056 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211057 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211058 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211059 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211060 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211061 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211062 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211063 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211064 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211065 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211066 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211067 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211068 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211069 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211070 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211071 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211072 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211073 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211074 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211075 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 211076 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 211077 - ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 211078 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211079 - ||  || 7 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 211080 - ||  || 13 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211081 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 211082 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211083 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211084 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211085 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211086 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211087 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211088 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211089 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211090 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211091 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211092 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211093 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 211094 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211095 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211096 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211097 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211098 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 211099 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211100 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|}

211101-211200 

|-
| 211101 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211102 - ||  || 12 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 211103 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211104 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211105 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211106 Francinewetzel ||  || 15 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 211107 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211108 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211109 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 211110 - ||  || 18 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 211111 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211112 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 211113 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 211114 - ||  || 20 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 211115 - ||  || 21 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 211116 - ||  || 4 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211117 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211118 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211119 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211120 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211121 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211122 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211123 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211124 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211125 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211126 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211127 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211128 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211129 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 211130 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 211131 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211132 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 211133 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 211134 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211135 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211136 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211137 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211138 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 211139 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211140 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211141 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211142 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211143 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211144 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211145 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 211146 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 211147 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211148 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211149 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211150 - ||  || 12 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 211151 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211152 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211153 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211154 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211155 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211156 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211157 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211158 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211159 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211160 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211161 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211162 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211163 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 211164 - || 2002 HT || 16 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211165 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211166 - ||  || 18 aprile 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211167 - ||  || 21 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 211168 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 211169 - || 2002 JT || 3 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211170 - ||  || 4 maggio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211171 - ||  || 4 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211172 Tarantola ||  || 2 maggio 2002 || Needville
|-
| 211173 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211174 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 211175 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211176 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211177 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211178 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211179 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211180 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211181 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211182 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211183 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 211184 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 211185 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211186 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211187 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 211188 - ||  || 16 maggio 2002 || NEAT
|-
| 211189 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|-
| 211190 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 211191 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 211192 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 211193 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 211194 - ||  || 10 giugno 2002 || NEAT
|-
| 211195 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 211196 - ||  || 13 giugno 2002 || NEAT
|-
| 211197 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 211198 - ||  || 15 giugno 2002 || NEAT
|-
| 211199 - ||  || 12 luglio 2002 || Broughton, J.
|-
| 211200 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|}

211201-211300 

|-
| 211201 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211202 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211203 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211204 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211205 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211206 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211207 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211208 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211209 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 211210 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211211 - ||  || 5 agosto 2002 || Sposetti, S.
|-
| 211212 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211213 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 211214 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211215 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211216 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211217 - ||  || 2 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 211218 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211219 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211220 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211221 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211222 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211223 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211224 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211225 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211226 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211227 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211228 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211229 - ||  || 15 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 211230 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 211231 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211232 - ||  || 9 agosto 2002 || Buie, M. W.
|-
| 211233 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 211234 - ||  || 13 agosto 2002 || Ye, Q.-z.
|-
| 211235 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211236 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 211237 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211238 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211239 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211240 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211241 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211242 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211243 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211244 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211245 - ||  || 28 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 211246 - ||  || 17 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 211247 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211248 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211249 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211250 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211251 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211252 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211253 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211254 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211255 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211256 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 211257 - || 2002 RJ || 1 settembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 211258 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 211259 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 211260 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 211261 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 211262 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 211263 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211264 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211265 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211266 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211267 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 211268 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211269 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211270 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211271 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211272 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211273 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211274 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211275 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211276 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211277 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211278 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211279 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211280 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211281 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211282 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211283 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211284 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 211285 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211286 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211287 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211288 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211289 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211290 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211291 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211292 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211293 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211294 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211295 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211296 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211297 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211298 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211299 - ||  || 15 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 211300 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|}

211301-211400 

|-
| 211301 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211302 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211303 - || 2002 SK || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211304 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211305 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211306 - ||  || 28 settembre 2002 || Powell
|-
| 211307 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211308 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211309 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211310 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211311 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211312 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211313 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211314 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211315 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211316 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211317 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211318 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211319 - ||  || 20 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211320 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211321 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211322 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 211323 - ||  || 28 settembre 2002 || McClusky, J. V.
|-
| 211324 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211325 - ||  || 16 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 211326 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211327 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 211328 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 211329 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211330 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211331 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211332 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211333 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211334 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211335 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211336 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211337 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211338 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211339 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211340 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211341 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211342 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211343 Dieterhusar ||  || 8 ottobre 2002 || Kretlow, M.
|-
| 211344 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211345 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211346 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211347 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211348 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211349 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211350 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211351 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211352 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211353 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211354 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211355 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211356 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211357 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211358 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211359 - ||  || 14 ottobre 2002 || Powell
|-
| 211360 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211361 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211362 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211363 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211364 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211365 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211366 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211367 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211368 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 211369 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211370 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211371 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211372 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211373 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211374 Anthonyrose ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211375 Jessesteed ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211376 Joethurston ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211377 Travisturbyfill ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211378 Williamwarneke ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211379 Claytonwhitted ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211380 Kevinwoyjeck ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211381 Garretzuppiger ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211382 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211383 - ||  || 9 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211384 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211385 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211386 - ||  || 29 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 211387 - ||  || 30 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 211388 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211389 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211390 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211391 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 211392 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 211393 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211394 - || 2002 VK || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211395 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211396 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211397 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211398 - ||  || 7 novembre 2002 || Hug, G.
|-
| 211399 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211400 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|}

211401-211500 

|-
| 211401 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211402 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 211403 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211404 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211405 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211406 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211407 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211408 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211409 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211410 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211411 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211412 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211413 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211414 - ||  || 13 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 211415 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211416 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 211417 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211418 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 211419 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 211420 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211421 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211422 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 211423 - ||  || 1 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211424 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211425 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211426 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211427 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211428 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211429 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211430 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 211431 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211432 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211433 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211434 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211435 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211436 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211437 - ||  || 31 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 211438 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211439 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 211440 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211441 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211442 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211443 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211444 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211445 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211446 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211447 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211448 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211449 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211450 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 211451 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 211452 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 211453 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 211454 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 211455 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 211456 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 211457 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 211458 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 211459 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 211460 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211461 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211462 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 211463 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 211464 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 211465 - ||  || 5 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 211466 - ||  || 3 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 211467 - ||  || 4 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 211468 - ||  || 2 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 211469 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 211470 - ||  || 25 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 211471 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 211472 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 211473 Herin ||  || 4 marzo 2003 || St. Veran
|-
| 211474 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 211475 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 211476 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 211477 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 211478 - ||  || 8 marzo 2003 || NEAT
|-
| 211479 - ||  || 13 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 211480 - ||  || 26 marzo 2003 || Young, J. W.
|-
| 211481 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 211482 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 211483 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 211484 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 211485 - ||  || 27 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 211486 - ||  || 6 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 211487 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 211488 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 211489 - || 2003 KP || 22 maggio 2003 || Young, J. W.
|-
| 211490 - || 2003 MZ || 22 giugno 2003 || LONEOS
|-
| 211491 - ||  || 3 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 211492 - ||  || 7 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 211493 - ||  || 1 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 211494 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 211495 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 211496 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 211497 - ||  || 31 luglio 2003 || NEAT
|-
| 211498 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211499 - ||  || 1 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211500 - ||  || 4 agosto 2003 || LINEAR
|}

211501-211600 

|-
| 211501 - ||  || 19 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 211502 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211503 - ||  || 21 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211504 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211505 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211506 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211507 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211508 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211509 - ||  || 22 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 211510 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211511 - ||  || 22 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211512 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211513 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211514 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211515 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211516 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211517 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211518 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211519 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211520 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211521 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211522 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211523 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211524 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211525 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211526 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211527 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211528 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211529 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 211530 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211531 - ||  || 31 agosto 2003 || NEAT
|-
| 211532 - ||  || 29 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211533 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 211534 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211535 - ||  || 1 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211536 - ||  || 15 settembre 2003 || Young, J. W.
|-
| 211537 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211538 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211539 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211540 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211541 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211542 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211543 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211544 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211545 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211546 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211547 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211548 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211549 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211550 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211551 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211552 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211553 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211554 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211555 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211556 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211557 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211558 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211559 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211560 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211561 - ||  || 19 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 211562 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211563 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211564 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211565 - ||  || 17 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 211566 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211567 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211568 - ||  || 21 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211569 - ||  || 20 settembre 2003 || Pauwels, T.
|-
| 211570 - ||  || 17 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211571 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211572 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211573 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211574 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211575 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211576 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211577 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211578 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211579 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211580 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211581 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211582 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211583 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211584 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 211585 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211586 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211587 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211588 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211589 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211590 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211591 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211592 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211593 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211594 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211595 - ||  || 28 settembre 2003 || Tucker, R. A.
|-
| 211596 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 211597 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211598 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211599 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211600 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|}

211601-211700 

|-
| 211601 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 211602 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211603 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211604 - ||  || 27 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211605 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211606 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211607 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211608 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 211609 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211610 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211611 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211612 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211613 Christophelovis ||  || 25 ottobre 2003 || Ory, M.
|-
| 211614 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211615 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211616 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 211617 - ||  || 17 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211618 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211619 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211620 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 211621 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211622 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 211623 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211624 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211625 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211626 - ||  || 19 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 211627 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211628 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211629 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 211630 - ||  || 21 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211631 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211632 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211633 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211634 - ||  || 18 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211635 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211636 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211637 - ||  || 22 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211638 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211639 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211640 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211641 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211642 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211643 - ||  || 23 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211644 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211645 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211646 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211647 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211648 - ||  || 21 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 211649 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211650 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211651 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211652 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211653 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211654 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211655 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211656 - ||  || 24 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211657 - ||  || 27 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211658 - ||  || 30 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 211659 - ||  || 26 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211660 - ||  || 29 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 211661 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 211662 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 211663 - ||  || 17 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211664 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211665 - ||  || 15 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211666 - ||  || 3 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211667 - ||  || 15 novembre 2003 || Needville
|-
| 211668 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211669 - ||  || 15 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211670 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211671 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211672 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211673 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211674 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211675 - ||  || 18 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211676 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211677 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211678 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211679 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211680 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211681 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211682 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211683 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211684 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211685 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211686 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211687 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211688 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211689 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211690 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211691 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211692 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211693 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211694 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211695 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211696 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211697 - ||  || 21 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211698 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211699 - ||  || 23 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 211700 - ||  || 23 novembre 2003 || Spacewatch
|}

211701-211800 

|-
| 211701 - ||  || 26 novembre 2003 || LONEOS
|-
| 211702 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 211703 - ||  || 1 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211704 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211705 - ||  || 1 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211706 - ||  || 3 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211707 - ||  || 3 dicembre 2003 || LONEOS
|-
| 211708 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211709 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 211710 - ||  || 14 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 211711 - ||  || 17 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211712 - ||  || 19 dicembre 2003 || McClusky, J. V.
|-
| 211713 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211714 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211715 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211716 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 211717 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211718 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211719 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211720 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211721 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211722 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211723 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211724 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211725 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211726 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211727 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211728 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211729 - ||  || 20 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 211730 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211731 - ||  || 21 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211732 - ||  || 22 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211733 - ||  || 22 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211734 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211735 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211736 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211737 - ||  || 27 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211738 - ||  || 25 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211739 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211740 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211741 - ||  || 29 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211742 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 211743 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 211744 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 211745 - ||  || 29 dicembre 2003 || CSS
|-
| 211746 - ||  || 16 dicembre 2003 || CSS
|-
| 211747 - ||  || 17 dicembre 2003 || NEAT
|-
| 211748 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 211749 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 211750 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 211751 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 211752 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 211753 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 211754 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211755 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 211756 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 211757 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 211758 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 211759 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 211760 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 211761 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 211762 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211763 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211764 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211765 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211766 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211767 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211768 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211769 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211770 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211771 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211772 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211773 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211774 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211775 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211776 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 211777 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 211778 - ||  || 31 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 211779 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211780 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211781 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211782 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211783 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 211784 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211785 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211786 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211787 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211788 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211789 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 211790 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211791 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 211792 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211793 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 211794 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 211795 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 211796 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 211797 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 211798 - ||  || 13 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 211799 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211800 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|}

211801-211900 

|-
| 211801 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211802 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211803 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211804 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211805 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 211806 - ||  || 18 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211807 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 211808 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211809 - ||  || 19 febbraio 2004 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 211810 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 211811 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 211812 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 211813 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 211814 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 211815 - ||  || 16 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211816 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211817 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211818 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211819 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211820 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211821 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211822 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211823 - ||  || 15 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 211824 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 211825 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 211826 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211827 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 211828 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211829 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 211830 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211831 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 211832 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211833 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211834 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 211835 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 211836 - ||  || 17 marzo 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 211837 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211838 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211839 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 211840 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211841 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211842 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211843 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 211844 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211845 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 211846 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211847 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 211848 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211849 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 211850 - ||  || 23 marzo 2004 || Cordell-Lorenz
|-
| 211851 - ||  || 26 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 211852 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211853 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211854 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211855 - ||  || 28 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211856 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211857 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 211858 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211859 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 211860 - ||  || 15 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 211861 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211862 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 211863 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 211864 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211865 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 211866 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 211867 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211868 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211869 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211870 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 211871 - || 2004 HO || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 211872 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211873 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211874 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 211875 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211876 - ||  || 21 aprile 2004 || CSS
|-
| 211877 - ||  || 23 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211878 - ||  || 24 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 211879 - ||  || 24 aprile 2004 || NEAT
|-
| 211880 - ||  || 25 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 211881 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211882 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 211883 - ||  || 16 aprile 2004 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 211884 - ||  || 12 maggio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 211885 - ||  || 13 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 211886 - ||  || 13 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 211887 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 211888 - ||  || 10 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 211889 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 211890 - ||  || 13 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 211891 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 211892 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 211893 - ||  || 15 maggio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 211894 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 211895 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 211896 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 211897 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 211898 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 211899 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 211900 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|}

211901-212000 

|-
| 211901 - ||  || 10 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 211902 - ||  || 23 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 211903 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 211904 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 211905 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 211906 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 211907 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 211908 - ||  || 12 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 211909 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 211910 - ||  || 6 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 211911 - ||  || 21 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 211912 - ||  || 25 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 211913 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 211914 - ||  || 14 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 211915 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 211916 - ||  || 23 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 211917 - ||  || 4 ottobre 2004 || Young, J. W.
|-
| 211918 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 211919 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 211920 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 211921 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 211922 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 211923 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 211924 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 211925 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 211926 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 211927 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211928 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 211929 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 211930 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 211931 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211932 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 211933 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211934 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211935 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 211936 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211937 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211938 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 211939 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 211940 - ||  || 14 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 211941 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211942 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211943 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211944 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211945 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211946 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211947 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211948 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211949 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211950 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 211951 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211952 - ||  || 13 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211953 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211954 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211955 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211956 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211957 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 211958 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 211959 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 211960 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 211961 - ||  || 18 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 211962 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 211963 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 211964 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 211965 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 211966 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211967 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211968 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211969 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211970 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211971 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211972 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211973 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211974 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211975 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211976 - ||  || 12 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211977 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211978 - ||  || 8 gennaio 2005 || CINEOS
|-
| 211979 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211980 - ||  || 12 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211981 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211982 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 211983 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211984 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211985 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211986 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211987 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211988 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211989 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211990 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 211991 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211992 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211993 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211994 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211995 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211996 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211977 Springob ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211998 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 211999 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 212000 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0211001